

Nom commun 
 Un wagon est, dans le monde des chemins de fer, un véhicule destiné au transport des marchandises, incapable de se mouvoir par lui-même.

Patronyme 

 Stan Wagon (1951-), mathématicien , professeur de mathématiques et auteur américano-canadien.
 Virginie Wagon (1965-), réalisatrice et scénariste française.
Gwenola Wagon  (1975-),  enseignante-chercheuse et artiste française.

Automobile 
 Suzuki Wagon R
 Suzuki Wagon R+
 Suzuki MR Wagon
 Mitsubishi Space Wagon
 Ford Ranch Wagon
 Mazda AZ Wagon
 Toyota Land Cruiser Station Wagon
 Cadillac BLS Wagon

Titres d'oeuvres 

 Wagon Heels est un cartoon, réalisé par Bob Clampett et sorti en 1945.
 Le Wagon à vaches est un roman de Georges Hyvernaud paru en 1953 aux Éditions Denoël.
 Little Red Wagon est un docu-fiction réalisé par David Anspaugh en 2012.

Divers 
 Combat de Wagon Box

Voir aussi 
 
Patronyme anglais